Jméno a příjmení Jiří Pražák má více nositelů:

 Jiří Pražák (1846–1905) – český právník, odborník na rakouské správní a ústavní právo
 Jiří Pražák (archivář) (1926–2002) – český archivář, zabýval se paleografií, diplomatikou, kodikologií
 Jiří Pražák (novinář) (1920–1972) – český novinář a fotoreportér